Robinson R22
 R22 (хладон)